База данных реального времени (БДРВ) — база данных, обработка данных в которой происходит по принципу реального времени.

Применяется в системах промышленной автоматизации АСУ ТП. Должна обеспечивать синхронизацию, репликацию данных и обеспечивать резервирование для обеспечения отказоустойчивости в реальном масштабе времени.

См. также 
 Операционная система реального времени
 Распределённая система управления

Литература 
Kam-yiu Lam and Tei-Wei Kuo, “Real-Time Database Systems: Architecture and Techniques”, Kluwer Academic Publishers, 2000

Ссылки 

Статьи
  Реляционные БД и БД реального времени
  Раздел IV. Средства реального времени СУБД ЛИНТЕР
  БД реального времени
  MySQL Cluster 7.1

 Real Time Database Systems, Jan Lindstrom (IBM)
 Real-Time Databases, Krithi Ramamritham, 1996 
 Introduction to Real-Time Databases,  Tei-Wei Kuo, National Taiwan University
 AN OVERVIEW OF REAL-TIME DATABASE SYSTEMS, Ben Kao and Hector Garcia-Molina

Программные проекты
 Mnesia Reference Manual. Version 4.14, 2016 - Mnesia — СУБД реального времени, написанная посредством языка Erlang.

Автоматизация производства
Базы данных